Ел Ретасито има више значења:

 Ел Ретасито (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ретасито (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику